Le catalogue de Caldwell est un catalogue astronomique regroupant 109 amas stellaires, nébuleuses et galaxies pour aider les astronomes amateurs dans leurs observations. La liste a été compilée par Sir Patrick Moore Caldwell, mieux connu sous le nom Patrick Moore, pour compléter le Catalogue Messier. Celui-ci a rapidement dressé une liste de 109 objets (comme le nombre d'objets dans le catalogue Messier à l'époque) et l'a ensuite publiée dans Sky & Telescope en .

Les objets de Caldwell

Carte des objets de Caldwell

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Catalogue de Caldwell
 Liste des objets de Messier

Catalogue de Caldwell